Publi Licini Cras Dives (en llatí Publius Licinius Crassus Dives) va ser fill de Publi Licini Cras Dives II (Publius Licinius M. F. P. N. Crassus Dives) i de Venuleia. Formava part de la gens Licínia, una família romana d'origen plebeu.

Partidari de Sul·la, l'any 87 aC va ser executat pels cavallers de Fímbria, del partit de Gai Mari, i segons Luci Anneu Florus la mort es va produir davant dels ulls del seu pare. Appià en canvi diu que va ser el pare el que el va matar veient el perill imminent, i després va ser mort pels cavallers perseguidors.

Referències 

Polítics romans del període 100 a 77 aC
Gens Licínia